De Allsvenskan 2004 was het 80ste seizoen van de hoogste Zweedse voetbalafdeling, die werd opgericht in 1924. De competitie begon op 3 april en eindigde op 30 oktober 2004. 

Malmö FF won de landstitel onder leiding van trainer-coach Tom Prahl, hetgeen het vijftiende landskampioenschap uit de clubgeschiedenis betekende. Het was de eerste titel voor de club sinds 1988. Halmstads BK eindigde als tweede, met twee punten achterstand.

AIK Fotboll en Trelleborgs FF degradeerden rechtstreeks naar de Superettan, terwijl de nummer twaalf, Örgryte IS, veroordeeld werd tot het spelen van play-offs promotie/degradatie. Daarin wist het zich te handhaven door Assyriska Föreningen, de nummer drie van de Superettan, over twee duels te verslaan. Assyriska promoveerde echter alsnog omdat de Zweedse voetbalbond voor het seizoen 2005 een licentie weigerde te verstrekken aan Örebro SK wegens financiële problemen. 

In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 443 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,43 doelpunt per wedstrijd.

Resultaten

Eindstand

Landskampioen Malmö FF plaatst zich voor de UEFA Champions League 2005/06  (tweede kwalificatieronde)
Halmstads BK en Djurgårdens IF plaatsen zich voor de UEFA Cup 2005/06
IFK Göteborg plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2005
AIK Fotboll en Trelleborgs FF degraderen rechtstreeks naar Superettan
Örgryte IS speelt play-offs promotie/degradatie tegen Assyriska Föreningen, de nummer drie uit de Superettan

Play-offs

Promotie/degradatie

Örgryte IS handhaaft zich op basis van meer gemaakte uitdoelpunten.

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Kampioensteam
 Malmö FF 
Mattias Asper, Olof Persson, Daniel Majstorović, Peter Abelsson, Thomas Olsson, Hasse Mattisson, Joseph Elanga, Afonso Alves, Niklas Skoog, Louay Chanko, Igor Sypniewski, Yksel Osmanovski, Jon Jönsson, Jon Inge Høiland, Patrik Andersson, Glenn Holgersson, Johan Nilsson-Guiomar, Andreas Yngvesson, Tobias Grahn, Behrang Safari, Darko Lukanović en Daniel Andersson. Trainer-coach: Tom Prahl.

Zie ook
Svenska Cupen 2004
Zweeds voetbalelftal in 2004

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2004